

Fumetti
 Nemi – serie a fumetti norvegese

Geografia
 Nemi – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Lago di Nemi – lago della provincia di Roma

Persone
 Orsola Nemi – scrittrice italiana
 Re di Nemi – sacerdote di Diana di Ariccia

Pagine correlate
 Nemo